Чортківський Роман Володимирович ( 1953) — український лікар, громадський діяч. Заслужений лікар України (2000). 

Українські прізвища